Der Glockenstein () ist ein Berg in Hollabrunn, Niederösterreich.

Er besteht aus in der Paratethys abgelagerten und später überformten Meeressanden und stellt die höchste Erhebung der Stadtgemeinde Hollabrunn dar.

Weblinks 
 Lage in der Austrian Map

Berg in Europa
Berg in Niederösterreich
Geographie (Hollabrunn)